

Geografia 
 Rif – una regione prevalentemente montuosa nel nord del Marocco
 Rif – isola disabitata dei Paesi Bassi facente parte dell'arcipelago delle Isole Frisone Occidentali

Sigle 
 Rock identitaire français – corrente musicale francese

Codici 
 RIF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Richfield, Utah (Stati Uniti)
 rif – codice ISO 639-3 della lingua tarifit

Pagine correlate 

 Riff (disambigua)